La Coppa di Russia 2020-2021 () è la 20ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 35 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2 e al campionato giovanile. Nessuna squadra della VTB United League prende parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 20 squadre vengono divise in quattro gruppi, le squadre classificate al primo posto e la migliore seconda avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 14 squadre iscritte alla Superliga 1: le migliori due classificate nella Superliga 1 2019-2020 entrano in gioco direttamente dai quarti di finale, mentre le altre migliori sei classificate accedono agli ottavi; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
VTB United League 2020-2021

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
Coppa di Russia di pallacanestro maschile